Цви́ккер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Цвиккер, Вёрджил (род. 1982) — американский боец ММА.
 Цвиккер, Даниэль (1612—1678) — немецкий сектант.